Барсово:

Россия 
 Барсово — посёлок в Киржачском районе Владимирской области.
 Барсово — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Барсово — муниципальное образование в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Барсово — посёлок городского типа, центр вышеупомянутого муниципального образования.

Крым 
 Барсово (до 1948 года — Бораса́новка; , ) — упразднённое в 2012 году село в Советском районе Республики Крым.